Быстшица (приток Вепша) — река в Польше
 Быстшица (приток Одры) — река в Польше